Marekerk (Leiden)
 Marekerk (De Meern)